Річка:
 Лядова — річка в Україні
Села:
 Лядова — Вінницька область, Барський район
 Лядова — Вінницька область, Могилів-Подільський район

 Лядова Людмила Олексіївна (1925—2021) — радянський і російський композитор, піаністка та співачка. Народна артистка РРФСР (1984), лауреат Державних премій РРФСР і СРСР.
 Лядова Олена Ігорівна (. 1980) — російська актриса театру і кіно.

Див. також 
 Лядов
російські прізвища